Бенецкий ― фамилия:
 Бенецкий, Логин Павлович (?―1877) — подполковник артиллерии Русской армии, погибший при обороне Шипки.
 Бенецкий, Николай Францевич  (1804—1852) — баснописец, учитель.